Boter je lahko: 

 boter (ženska botra) zastopnik otroka pri krstu ali priča pri birmi
 Boter (film)
 Boter (knjiga)
 Boter (video igra)